Alessandro Giusti (Bièvres, Francia; 10 de septiembre de 2005) es un piloto de automovilismo francés. En 2022 compitió en el Campeonato Francés de F4, el cual lo ganaría.

En 2023 competirá en el Campeonato de Fórmula Regional Europea con G4 Racing.

Resumen de carrera

Resultados

Campeonato Francés de F4

Referencias 

Pilotos de automovilismo de Francia
Pilotos del Campeonato Francés de F4
Nacidos en Isla de Francia